Het seizoen 2000/2001 van RKC Waalwijk was het 17de jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 13de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de elfde plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond voor het derde opeenvolgende seizoen onder leiding van Martin Jol. Onder zijn hoede eindigde de club uiteindelijk op de zevende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club al in de eerste ronde, waarin Heracles Almelo met 2-0 te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2000/01 en onder leiding van trainer-coach Martin Jol als zevende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2001
RKC Waalwijk